Menschenrechtspartei bezeichnet folgende Parteien:

 eine ehemalige Partei in den Vereinigten Staaten, siehe Human Rights Party (Vereinigte Staaten)
 Menschenrechtspartei (Kambodscha)